Мойылды — название населённых пунктов в Казахстане:

 Мойылды (быв. Каменка) — аул в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Мойылды (быв. Московка) — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Мойылды (быв. Николаевка) — аул в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, упразднён в 2017 г.
 Мойылды — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Мойылды — село в городской администрации Павлодара Павлодарской области.

См. также 
Мойылды (санаторий)